

Film
The Coquette – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
The Coquette – cortometraggio del 1911 diretto da Francis Boggs
The Coquette – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Films Valetta
The Coquette – film del 1915 prodotto dalla Kalem Company

Letteratura
The Coquette – romanzo del 1797 di Hannah Webster Foster